Tarquinier kan avse:

 Tarquinier  – en person född eller bosatt i den etruskiska staden Tarquinii
 Tarquinier  – en person tillhörig släkten Tarquinius, vars stamfar var den i Rom regerande etruskiske kungen Lucius Tarquinius Priscus (den äldre), som regerade 616 f.Kr. – 578 f.Kr.
 Tarquinier  – en person som stöttade den avsatte kungen Tarquinius Superbus i hans försök att återta makten i Rom.
Tarquinier (pjäs)  – ett tyskt skådespel i fem akter av Adolf Pichler, född 1819, död  1900.

Referenser